— patriarca de Antioquia
   — patriarca de Antioquia
 João de Sedre  — patriarca siríaco de Antioquia. Também chamado João II de Antioquia
   — patriarca ortodoxo de Antioquia
   — patriarca ortodoxo de Antioquia
   — patriarca de Antioquia
 João de Antioquia (cronista) — cronista de Antioquia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de religião
Desambiguações de história